Ascogaster brevicornis (Chen & Huang), een schildwesp
 Ascogaster brevicornis (Wesmael), een schildwesp